Алекса́ндр Ю́рьевич Бры́ксин (род. 20 января 1967, Кемерово) — российский предприниматель, управленец, государственный и политический деятель. Вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики. Президент Федерации спортивной борьбы Кемеровской области. Мастер спорта по вольной борьбе. Депутат Государственной думы VI и VII созывов, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член фракции «Единая Россия». С октября 2021 года — Представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Курской области.

Из-за поддержки нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Биография 
Учился в кемеровской школе № 65.

В 1985—1987 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР.

В 1996 году окончил Кемеровский технологический институт пищевой промышленности по специальности «техника и физика низких температур». Также получил диплом Академии международного бизнеса.

С 2007 по 2010 года работал в ЗАО "КБ «Русский международный банк» на должности вице-президента.

В 2006—2012 годах являлся членом совета директоров, заместителем генерального директора по инвестициям ЗАО «Курскрезинотехника». До 2011 года являлся заместителем генерального директора по инвестициям.

В 2011—2016 годах был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия» (региональная группа № 48 — Курская область). Являлся членом Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. С ноября 2012 года — член Комитета Государственной Думы по вопросам собственности.

Является вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, мастер спорта по вольной борьбе.

В Курской области по результатам подсчёта голосов «Народных праймериз» на выборах в Государственную думу Александр Брыксин занял второе место.

В 2016 году был избран депутатом Государственной Думы VII созыва в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия» (региональная группа № 23 — Белгородская область, Курская область, Орловская область).

07 октября 2021 года Постановлением Курской областной Думы № 5 — VII ОД надалён полномочиями представителя Курская областной думы в Совете Федерации Российской Федерации.

Законотворческая деятельность 
С 2016 года по 2021 год руководил экспертно-консультативным советом фракции «Единая Россия» в Государственной Думе по совершенствованию законодательства в сфере физической культуры, спорта и развития внутреннего туризма. В этом же году стал членом Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

С 2016 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной думы VII созыва, выступил соавтором 77 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

В 2019 году Александр Брыксин выступил соавтором законопроекта «О внесении изменений в ст. 4 Федерального закона „О некоммерческих организациях“ и ст. 8 Федерального закона „О свободе совести и о религиозных объединениях“», который приняли в первом чтении. На 2021 год проект находится на рассмотрении во втором чтении.

Во второй половине 2020 года занял 230 место в списке депутатов, которые чаще всего голосовали за принятие законопроектов, положительное решение принималось в 70,7 % случаев.

Благотворительность 
Ежегодно Брыксин выделяет средства в призовой фонд конно-спортивных соревнований, которые проводятся в Черемисиновском районе Курской области; оказывает материальную помощь и поддержку в проведении открытого кубка Курской области по фигурному катанию на коньках имени первой чемпионки мира в женском одиночном разряде Марии Бутырской.

В 2013 году на средства депутата было закуплено специальное покрытие для занятий художественной гимнастикой в городе Курчатов Курской области, а также в спортивно-концертный комплекс города Курска.

Собственность и доходы 
По официальным данным за 2011 год Брыксиным вместе с супругой получен совокупный доход в размере более 60 млн рублей.

По состоянию на 2011 год владел недвижимостью в Испании, долями в ЗАО «Курскрезинотехника» (14 % акций) и ЗАО «Сфера».

В рейтинге «Forbes» 2015 года занял 67 позицию среди российских госслужащих. Его доход оценивается в 130,48 млн рублей.

Доход за 2016 год составил 205 млн 608 тыс. рублей, супруги — 974 тыс. рублей, за 2017 год — 107 млн 179 тыс. рублей, супруги — 4 млн 168 тыс. рублей, за 2018 год — 95 млн 619 тыс. рублей, супруги — 3 млн 102 тыс. рублей.

По итогам 2019 года задекларировал доход почти в 96,5 млн рублей, супруга заработала 14,8 млн рублей. В собственности находились: земельный участок, два дома, доли (по ½) в квартирах в Испании и России, 6 машиномест в России и ½ в Испании, катер Ferretti 90.

Семья 
Жена Светлана и четверо детей: Елизавета, Егор, Мария, Максим.

Награды 
 Присвоено звание «Почетный гражданин Кемеровской области».
 Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
 Почетный знак Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
 Золотой Почетный знак «Общественное признание» — за большой личный вклад в развитие благотворительности и меценатства в России, плодотворную деятельность по оказанию эффективной социальной и духовной поддержки наиболее нуждающимся категориям наших сограждан, активную патриотическую и гражданскую позицию.
 Медаль «300 лет Российскому флоту».
 Ордена Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского II и III степени.
 Орден Преподобного Сергия Радонежского III степени.
 Медаль Ордена Русской Православной Церкви святого равноапостольного князя Владимира.
 Орден «Ключ дружбы» — одна из высших наград Кемеровской области.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (3 мая 2018) — за активную законотворческую деятельность.
 Благодарность Правительства Российской Федерации.
 Знак Совета народных депутатов Кемеровской области «Признание».

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 Брыксин Александр Юрьевич / ТАСС
 Профиль на сайте Государственной думы

Выпускники Кемеровского технологического института пищевой промышленности
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Члены «Единой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Всероссийская федерация художественной гимнастики
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании